In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Essen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1979: WG Grüne
 1984: GAL
 1989: Grüne
 ab 1994: Bündnis 90/Die Grünen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Republikaner
 SLB: Sozial Liberales Bündnis Essen
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 TIER: Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Wählergruppen 

 AUF: Essen steht AUF – Bündnis für alternative, unabhängige und fortschrittliche Kommunalpolitik
 BLN: Bürgerliste Nord
 EBB: Essener Bürger Bündnis
 EfE/FG 94: Essener für Essen/Fraktionsgemeinschaft „94“
 GAL: Grün-Alternative Liste → Grüne
 WG Grüne: Wählergemeinschaft Die Grünen → Grüne

Stadtratswahlen

Wahlen zu den Bezirksvertretungen 

Bis zur Kommunalwahl 1999 (mit Ausnahme des Jahres 1984) wurden die Bezeichnungen der Stadtbezirke mit arabischen Ziffern wiedergegeben.

Stadtbezirk I 

Der Stadtbezirk I erfasst u. a. die Stadtteile Stadtmitte, Frillendorf und Huttrop.

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: EfE/FG 94: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,4 %, Piraten: 3,1 %

Stadtbezirk II 

Der Stadtbezirk II erfasst u. a. die Stadtteile Rüttenscheid, Bergerhausen, Rellinghausen und Stadtwald.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,4 %, Pro NRW: 2,0 %

Stadtbezirk III 

Der Stadtbezirk III erfasst u. a. die Stadtteile Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen, Haarzopf und Margarethenhöhe.

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: REP: 2,2 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,3 %, Piraten: 2,9 %

Stadtbezirk IV 

Der Stadtbezirk IV erfasst u. a. die Stadtteile Borbeck, Bergeborbeck, Dellwig und Frintrop.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,4 %

Stadtbezirk V 

Der Stadtbezirk V erfasst u. a. die Stadtteile Altenessen, Karnap und Vogelheim.

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: EfE/FG 94: 3,3 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,2 %

Stadtbezirk VI 

Der Stadtbezirk VI erfasst u. a. die Stadtteile Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg.

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: EfE/FG 94: 2,8 %
2 2004: zusätzlich: NPD: 2,7 %
3 2014: zusätzlich: Pro NRW: 4,7 %, Piraten: 2,5 %

Stadtbezirk VII 

Der Stadtbezirk VII erfasst u. a. die Stadtteile Steele und Kray.

Fußnote

1 1999: zusätzlich: REP: 2,5 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,8 %, Pro NRW: 2,8 %, Piraten: 2,5 %

Stadtbezirk VIII 

Der Stadtbezirk VIII erfasst u. a. die Stadtteile Heisingen, Byfang, Kupferdreh, Überruhr und Burgaltendorf.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,9 %

Stadtbezirk IX 

Der Stadtbezirk IX erfasst u. a. die Stadtteile Werden, Kettwig und Bredeney.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,1 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 

 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Essen
Kommunalwahlen